US Open 2018 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 27 sierpnia–9 września, tradycyjnie na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 138. edycja rozgrywek.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turniej pokazowy

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Tomáš Berdych
  Pablo Cuevas
  Ołeksandr Dołhopołow
  Jared Donaldson
  Guillermo García-López
  Cedrik-Marcel Stebe
  Jo-Wilfried Tsonga
  Jiří Veselý

  Catherine Bellis
  Mihaela Buzărnescu
  Luksika Kumkhum
  Mirjana Lučić-Baroni
  Peng Shuai
  Jelena Wiesnina

Dzikie karty 
Amerykańska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Amanda Anisimova /  Michael Mmoh
  Kaitlyn Christian /  James Cerretani
  Danielle Collins /  Tom Fawcett
  Cori Gauff /  Christopher Eubanks
  Jamie Loeb /  Noah Rubin
  Christina McHale /  Christian Harrison
  Whitney Osuigwe /  Frances Tiafoe
  Taylor Townsend /  Donald Young

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2017 roku oraz mistrzów z roku 2018.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 

US Open 2018